Миловановић може да се односи на:

 Миловановић (презиме), српско презиме

или

 Дејан Миловановић
 Младен Миловановић
 Милован Миловановић
 Небојша Миловановић
 Михаило Миловановић
 Живојин Миловановић
 Миодраг Миловановић Луне
 Манојло Миловановић
 Милић Миловановић

Види још 
 Миловановићи
 Милован